Обличчя — частина голови людини, обмежена чолом, вухами, щоками і підборіддям.

Фільми 

 «Обличчя» (1968) — американський фільм режисера Джона Кассаветіса;
 «Обличчя» (1997) — британський фільм режисерки Антонії Берд;
 «Обличчя» (2018) — польський драматичний фільм Малгожати Шумовської.